Vibbard steht für:
 Vibbard (Missouri), US-amerikanischer Ort im Ray County, Missouri

Vibbard ist der Familienname folgender Personen:
 Chauncey Vibbard (1811–1891), US-amerikanischer Politiker